Бобров, Сергей:
 Бобров, Сергей Валентинович (род. 1967) — российский кинорежиссёр, актёр и композитор.
 Бобров, Сергей Васильевич (1901—1978) — советский актёр театра, народный артист РСФСР.
 Бобров, Сергей Павлович (1889—1971) — русский поэт, литературовед, популяризатор науки.